Por Olimpíadas de 1964 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1964, em Tóquio.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1964, em Innsbruck.

Desambiguação
Desambiguações de esportes